Torinesi – abitanti di Torino di Sangro
Torinesi – abitanti di Torino